Крв није вода може бити:

 Крв није вода (изрека)
 Крв није вода (албум групе Грациа)
 Крв није вода (албум Ненада Ветме)
 Крв није вода (албум Генерала Воуа)
 Крв није вода (ТВ серија)